Саутсайд — один из семи  на острове Сент-Томас, Американские Виргинские острова.

По данным переписи населения США 2010 года численность населения Саутсайда составляет 5411 человек, что на 56 человек меньше по сравнению с данными переписи 2000 года. В состав Саутсайда входят следующие населенные пункты: , , , , и .
Отели и курорты в этом регионе выходят на спокойное Карибское море, а не на Атлантический океан на северной стороне острова. Море и погода в этом регионе, как правило, остаются спокойными по сравнению с северной частью Сент-Томаса.

Среди наиболее известных отелей в Саутсайде выделяются: Marriott Frenchman’s Reef, Bluebeard’s Beach Club и Bolongo Bay Beach Resort.

Наиболее популярные пляжи Саутсайда: Пляж Синей Бороды, Пляж Морнингстар и Пляж в заливе Болонго.

Самый популярный ресторан Саутсайда — Iggies Beach Bar в заливе Болонго.

Примечания 

Населённые пункты Американских Виргинских Островов